Il singolare  del Banja Luka Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Victor Hănescu è il detentore del titolo, ma ha deciso di non giocare quest'anno.
 
Aljaž Bedene ha battuto in finale l'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Filippo Volandri (semifinali)
 Aljaž Bedene (campione)
 Julian Reister (secondo turno)
 Diego Schwartzman (finale)

  Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)
  Simon Greul (primo turno, ritirato per un infortunio al fianco destro)
  Jan Mertl (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (primo turno, ritirato per mal di stomaco)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Banja Luka Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013